

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Holj“ beginnt.

Holj 



Holje 
 Holjenjewa, Anastassija (* 1995), ukrainische Sprinterin
 Holjevac, Većeslav (1917–1970), jugoslawischer Partisanenkommandant, Korpskommissar und Bürgermeister Zagrebs